

Geografia 
 Vid (Вит) – fiume della Bulgaria
 Vid  – località del comune di Metković (Croazia)
 Vid  – paese della provincia di Veszprém (Ungheria)

Sigle 
 V.I.D. abbreviazione epigrafica per Vtriusque Iuris Doctor (Utriusque Iuris Doctor)

Informatica 
 VID – numero di identificazione di una VLAN

Codici 
 VID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vidin (Bulgaria)
 VID – codice vettore ICAO di Aviaprad Aircompany (Russia)
 vid – codice ISO 639-3 della lingua vidunda
 VID – codice ISO 3166-2:CO di Vichada (Colombia)

Musica 
 V.I.D ~Very Important Doll~ è un album della band visual kei Vidoll

Onomastica
 Vid  – forma croata, slovena e ungherese dei nomi propri di persona Guido e Vito

Altro 
 VID – gruppo di produzione televisiva russo